Lys - fleur 
 Lys rouge ou lys de Florence - Emblème de Florence qui est surnommée la « Cité au lys rouge »
 Lys rouge - Emblème de la Saskatchewan

 Lys rouge - Revue royaliste
 Le Lys rouge, roman d’Anatole France 
 Le Lys rouge, est le groupement des admirateurs d'Anatole France, fondé en 1932 par Michel Corday.

Galerie